Batiz bezeichnet:

 Batiz (Hunedoara), einen Ort in Rumänien
 den ungarischen Namen von Botiz

Bátiz ist der Familienname von:

 Jorge Bátiz (* 1933), argentinischer Radrennfahrer
Siehe auch:
 Batic
 Batitz